Londonska konferencija (1830.) – zajamčila neovisnost Belgije
 Londonska konferencija (1832.) – sazvan da bi uspostavila stabilna vlada u Grčkoj
 Londonska konferencija (1838.–1839.) – prethodila Londonskom ugovoru (1839.)
 Londonska konferencija (1852.)
 Londonska konferencija (1864.) (25. travnja 1864. – 25. lipnja 1864.) – uspostavljanje primirja i pregovori o miru u Drugom šlezviškom ratu
 Londonska konferencija (1866.) – finalna u nizu konferencija koje su dovele do Kanadske konfederacije
 Londonska konferencija (1867.) – prethodila Londonskom ugovoru (1867.)
 Londonska konferencija (1881.) – Francuski anarhistički pokret
 Prva panafrička konferencija (1900.)
 2. kongres ruske socijaldemokratske radničke stranke (1903.) – Boljševičko-menjševički raskol
 Londonska konferencija (1908.)
 Londonska pomorska konferencija 1908.–1909.)
 Londonska konferencija (1912.-1913.) – poznata i kao Londonska mirovna konferencija
 Londonska konferencija (1914.) – zakazali su ga u kolovozu londonski bankari i trebao je izbjeći eskalaciju koja je dovela do Prvog svjetskog rata ; konferencija nikada nije održana
 Londonska konferencija (1920.) – rasprava o podjeli Osmanskog Carstva
 Londonska konferencija (1921.) – konferencijao njemačkim reparacijama
 Londonska konferencija (1921.–1922.) (1921. – 1922.) – vezana uz se Mirovni ugovor u Sèvresu
 Londonska pomorska konferencija (1930.)
 Prvi Londonski pomorski sporazum (1930.)
 Konferencije okruglog stola (Indija) (1930). Slijedile su dvije daljnje konferencije 1931. i 1932. godine
 Londonska ekonomska konferencija (1933.)
 Londonska pomorska konferencija (1935.)
 Druga Londonska konferencija o pomorskom razoružanju (1935.)
 Drugi Londonski pomorski sporazum (1936.)
 Londonska konferencija (1939.) – o Palestini
 Londonska konferencija (1945.) – utvrđen poslovnik za Nürnberško suđenje; službeni dokument koji je proizašao bila je Londonska povelja Međunarodnog vojnog suda
 Londonska konferencija (1946.–1947 – o budućnosti Palestine
 Londonska konferencija 6 snaga (1948.) – Konferencija zapadnih saveznika nakon Drugog svjetskog rata
 Londonska konferencija (1948.) – u vezi s zračnim snagama Sjedinjenih Država u Europi
 Londonska konferencija (1954.) – jedna od dvije povezane konferencije za utvrđivanje statusa Zapadne Njemačke
 Londonska konferencija (1959.)
 Londonska konferencija (1995.) - konferencija 16 država nakon genocida u Srebrenici. Rezultat: NATO intervencija u Bosni i Hercegovini
 Međunarodna konferencija o Afganistanu (2006.) – 31. siječnja 2006. Vlada Afganistana predstavila je svoju privremenu nacionalnu razvojnu strategiju i pokrenula Sporazum o Afganistanu
 Međunarodna konferencija o Afganistanu (2010.) – 28. siječnja 2010.: međunarodna konferencija koja pokušava pronaći novi sporazum o Afganistanu
 Londonska konferencija o Libiji – 29. ožujka 2011
 Londonska konferencija o Somaliji – 23. veljače 2012
 Londonska konferencija o ilegalnoj trgovini divljim životinjama – 13. veljače 2014
 Londonska konferencija o obavještajnim službama – 2014. – 2017.: privatna konferencija za istraživanje ljudske inteligencije, uključujući rasu i inteligenciju te eugeniku. Konferencija je premještena u Skanderborg, Danska 2018.
 Londonska konferencija o ilegalnoj trgovini divljim životinjama – 2018.

Izvori